The Private Life of... (suivi du nom de l'actrice) est une série de films pornographiques produite par Private Media Group depuis 2001.

Synopsis
Chaque film est consacré à une actrice, célèbre ou moins célèbre, qui est interviewée sur sa vie privée et sur ses goûts en matière de sexualité. Ses réponses, qui nous informent systématiquement de ses penchants particuliers (orientés sodomie, saphisme, bukkake …) sont le prétexte au lancement d'une scène pornographique. Plusieurs autres actrices, parfois assez nombreuses ce qui rompt le caractère exclusif du film, participent fréquemment à l'action. Le film étant une compilation de scènes puisées dans d'autre gonzos réalisés par le groupe Private, il n'y a pas vraiment de réalisateur unique pour chaque production.

Liste des films
(classés par ordre alphabétique)
 The Private Life of Alexis - 2007 - avec Boroka, Jessica Girl, Lisa Rose, Nicky Angel, Sabrina Sweet, Tiffany Rousso, Zafira.
 The Private Life of Angel Dark - 2007 - avec Carla Cox, Diana Gold, Jane Darling, Liliane Tiger, Thalia.
 The Private Life of Bettina (n° 4) - 2002 - Pierre Woodman - Avec Dolly Golden, Vanda 
 The Private Life of Boroka - 2008 - avec Jessica Girl, Nicky Angel, Sahara, Vanessa May
 The Private Life of Cassandra Wild - 2001 - avec Cassandra Wild, Gili Sky, Sophie Evans
 The Private Life of Claudia Jamsson - 2006 - avec Belladonna, Dora Venter, Julia Taylor, Tiffany Diamond
 The Private Life of Claudia Ricci - 2002 - avec Mandy, Maria Ricci, Rita Faltoyano, Sophie Evans, Suzan Strong
 The Private Life of Cristina Bella - 2005 - avec C.G. Summer, Claudia Claire, Coreena, Demi Blue, Jessica May, Michelle Wild, Victoria Swinger
 The Private Life of Diana Gold (n° 11) - 2003 - avec Claudia Jamsson, Dora Venter, Gabriella Dion, Tiffany Diamond
 The Private Life of Dora Venter
 The Private Life of Ellen Saint - avec Anastasia Christ, Jessica May, Kathy Anderson, Lucy Love, Nikki Sun, Sandy Style, Stacy Silver, Vanessa May 
 The Private Life of Jane Darling - 2004 - Angelica, Barbara Summer, Daniella, Lea De Mae, Lucy Love, Maya Gold, Sandra Key, Tina
 The Private Life of Jennifer Stone - 2006 - avec Cory Everson, Gina B., Julie Silver, Liliane Tiger, Lucy Love, Nikky Rider, Tera Bond, Thalia 
 The Private Life of Jessica May - 2004 - avec Bettina, Cristina Blond, Ellen Saint, Julia Crow, Julia Taylor, Julie Silver, Lucky, Sandra Russo, Sandy Style
 The Private Life of Jodie Moore - 2003 - avec Bobbi Eden, Claudia Claire, Elza Brown, Mandy Bright
 The Private Life of Judith Fox - 2006 - avec Adrienne Klass, Dorka, Katia Love, Petra Short, Rita Faltoyano
 The Private Life of Julie Silver - 2005 - avec Jessica May, Luisa de Marco, Sarah Blue
 The Private Life of Justine Ashley - 2007 - avec Anita Queen, Diana Gold, Janet Alfano, Kathy Anderson, Katy Caro, Keana Moire, Lara Stevens, Marketa Morgen, Sarah Twain
 The Private Life of Kate More - 2004 - avec Fovea, Laura Angel, Mercedes, Monica Cameron, Silvia Saint, Sophie Evans, T.J. Hart, 
 The Private Life of Lady Mai - 2008 - avec Claudia Rossi, Lady Mai, Lucy Belle, Natalia Z, Rebeca Linares, Regina Ice, Suzie Diamond, Vanessa May
 The Private Life of Lara Stevens - 2006 - avec Dike, Katja Kassin, Liliana Ferri, Lora Croft, Myli, Priva, Saana, Silvia Saint, Simony Diamond, Tera Bond, Valentina Velasques
 The Private Life of Laura Angel - 2003 - avec Cassandra Wild, Kate More, Katia Love, Nikki Anderson, Silvia Saint
 The Private Life of Lea De Mae - 2003 - avec Daniella Rush, Jane Darling, Lea de Mae, Silvia Saint
 The Private Life of Liz Honey - 2006 - avec Bambi, Bianca, Bibi Fox, Gilda Roberts, Katy Caro, Nikky Rider 
 The Private Life of Lynn Stone (n° 8) - 2002 - avec Nikki Anderson
 The Private Life of Maria Belucci - 2007 - avec Cindy, Dina Pearl, Julia Taylor, Katalin, Liliana Ferri, Maria Ricci, Michelle Wild, Tera Bond
 The Private Life of Mercedes - 2004 - avec Kate More, Mercedes, Michelle Wild, Veronica 
 The Private Life of Michelle Wild - 2003 -
 The Private Life of Mya Diamond - 2007 - avec Suzanna, Victoria Swinger
 The Private Life of Nikki Sun - 2006 - avec Anastasia Christ, Ellen, Ellen Saint, Kathy Anderson, Keira, Maya Gold, Sandra Russo, Suzanna, Tina, Vanessa May
 The Private Life of Nikki Anderson - 2001
 The Private Life of Niky Rider - 2006 - avec Jennifer Stone, Lilit, Liz Honey, Nikky Blond, Simonne Style, Sunny Day, Tera Bond
 The Private Life of Petra Short - 2005 - avec Alissa, Cleare, Diane, Dora Venter, Judith Fox, Katalin, Lynn Stone, Mandy Bright, Silvia Lancome, Tiffany 
 The Private Life of Rita Faltoyano - 2003 - avec Anita Paris, Bibian Norai, Black Widow, Claudia Ricci, Judith Fox, Katalin, Mandy Bright, Mia Stone, Monica Moore, 
 The Private Life of Sabrina Sweet - 2008 - avec Alexis, Angelina Crow, Kyra Banks, Natalia Z, Simony Diamond, Tera Bond, Victoria Blond
 The Private Life of Sandra Iron - 2004 - avec Asian Shan, Bettina, Betty Dark, Bianca, Jessica Fiorentino, Kathy Anderson, Kelly White, Loureen Kiss, Michelle Wild, Mona Green
 The Private Life of Sandy Style - 2005 - avec Adrianna, Alexa May, Ellen Saint, Jennifer Dark, Jessica May, Julia Taylor, Laura Angel, Maya Gold, Nicky Black, Silvia Lancome
 The Private Life of Sarah Twain - 2008 - avec Angel Dark, Claudia Rossi, Julie Silver, Justine Ashley, Keana Moire, Sarah Twain
 The Private Life of Silvia Lancome - 2005 - avec Axel Mugler, Claudia Claire, Janet Peron, Jennifer Dark, Sandy Style, Tera Joy
 The Private Life of Simony Diamond - 2006 - avec Dike, Gilda Roberts, Gina B., Lara Stevens, Saana, Silvia Saint, Stacy Silver
 The Private Life of Silvia Saint - (2001) - avec Sonia Smith, Sonia, Rumica Powers, Kate More, Lea De Mae, Wanda Curtis, Laura Angel, Katarina Martinez, Marietta, Brooke Ashley, Amanda, Mina, Andrea, Nastasy, Sorrica 	 
 The Private Life of Stacy Silver - 2004 - avec Jennifer Dark, Krystal de Boor, Laura Lion, Lucy Lee, Simony Diamond, Tina
 The Private Life of Suzie Diamond - 2007 - avec Barbi, Claudia Rossi, Gilda Roberts, Jane Darling, Keana Moire, Lady Mai, Leanna Sweet, Liliane Tiger, Lucky, Lucy Lee, Marsha Lord, Nella, Silvia Saint, Stefania Bruni, Tiffany Rousso, Vanessa May
 The Private Life of Vanessa May - 2007 - avec Boroka, Claudia Rossi, Diana Gold, Ellen Saint, Nikki Sun
 The Private Life of Wanda Curtis (n° 6) - 2002 - avec Barbara, Bettina, Cristina Dark, Jennifer Red, Silvia Saint, Wanda Curtis
 The Private Live of Katy Caro - 2006 - avec Cindy Lord, Clara G, Claudia Ferrari, Electra Angels, Gilda Roberts, Liz Honey, Monica Sweetheart, Sharka Blue, Tiffany Rousso

Série de films pornographiques
Série de films américains